Уиксастла има више значења:

 Уиксастла (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уиксастла (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику